La Berrichonne de Châteauroux, club omnisports à Châteauroux.
La Berrichonne, monument aux morts de 1914–1918 à La Châtre.
La Berrichonne, bière brassée à la Ferme du Bail Neuf à Migny.

Voir aussi